Cedacillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Briza media; o
 el nombre común de la planta Poa pratensis.